IRS poate fi:

 Institutul Român de Standardizare
 International Railway Systems